Береги () — село в Пустомытовской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 47 человек. Занимает площадь 1,49 км². Почтовый индекс — 81162. Телефонный код — 3230.

Ссылки 
 Береги на сайте Верховной рады Украины